Yumiko Suzuki (wielrenner), Olympisch wielrenster
Yumiko Suzuki (kanovaarder), Olympisch kanovaarder
Yumiko Suzuki (atleet), Japans langeafstandsloopster